Hägersten kan syfta på:

 Hägerstens gård – en herrgård i stadsdelen Hägersten i Brännkyrka socken i Stockholms kommun
 Hägersten – en stadsdel i Söderort i Stockholms kommun
 Hägersten (postort) –  en postort i Söderort inom Stockholms kommun
 Hägerstens församling – en församling i Brännkyrka kontrakt i Stockholms stift 1957–
 Hägerstens distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Hägerstens stadsdelsområde – ett tidigare stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun –2006
 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde – ett tidigare stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun 2007–2020
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun 2020–

Se även 
 Hägerstensåsen – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun
 Hägerstensåsen (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation